«За закрытыми дверями» (; другое название — «За запертой дверью») — французский художественный фильм, снятый по одноимённой пьесе Жан-Поля Сартра.

Сюжет 
Журналист Гарсен, богачка Эстель и почтовая служащая Инес попадают после смерти в закрытое помещение — Ад. При жизни Гарсен жестоко обращался со своей женой и в решающих ситуациях проявлял себя как трус; высокоинтеллектуальная лесбиянка Инес отбила у своего кузена его подругу Флоренс, отчего он покончил с собой, бросившись под поезд; находясь в глубоком отчаянии, Флоренс отравила газом себя и Инес; обольстительная Эстель убила своего ребёнка и довела до смерти возлюбленного.

Все трое понимают, что находятся в Аду, и готовятся к худшему, но ожидаемые ими пытки и физические страдания не ощутимы, только лёгкая жара. Каждый пытается узнать у других, за что они оказались в Аду, но при этом старается скрыть правду о себе. Очень скоро они начинают понимать, что адские мучения как раз и заключаются в этой взаимной лжи. Инес пытается флиртовать с Эстель, но та предпочитает Гарсена, который, напротив, старается вызвать симпатию у Инес. Так каждый из них, пытаясь добиться расположения другого, ранит при этом третьего. Они не могут ни уйти друг от друга, ни убить друг друга, так как уже мертвы. И эта «пытка ближним» будет длиться вечно.

В ролях 
 Арлетти — Инес Серрано
 Франк Виллар — Жозеф Гарсен
 Габи Сильвия — Эстель Риго
 Рено Мэри — регистратор отеля
 Ив Деньо — коридорный Николь Курсель — Ольга, подруга Эстель Даниэль Делорм — Флоранс, подруга Инес Поль Франкёр — Гомес, товарищ Гарсена''

Ссылки 

Фильмы-драмы Франции
Экранизации пьес
Фильмы Франции 1954 года
Фильмы на французском языке